Giorgi Tsjantoeria (politicus), Georgisch politicus;
 Giorgi Tsjantoeria (voetballer), Georgisch voetballer.